Sibaldi ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Sibaldi (* 1957), italienischer Schriftsteller
 Stefano Sibaldi (1905–1996), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher